69. breddegrad kan henvise til:

 69. nordlige breddekreds
 69. sydlige breddekreds